sztuka wojenna – wiedza o wojnie

chińskie traktaty:
 Sztuka wojenna Sun Zi
 Sztuka wojenna Sun Bina
 Sztuka wojenna Wu Qi